Корнелиус Тримборн ():
  (1824—1889) — немецкий юрист и политик.
 Тримборн, Корнелиус (1857—1926) — немецкий шахматист и шахматный функционер.